Атлетски митинг ДН Галан 2019. одржан је 30. маја 2019. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је трећи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:22.

Ветар: +1,0 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

400 м 
Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:03.

1.500 м 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 21:40.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 21:52.

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 19:40.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 19:35.

Шангај | Стокхолм | Рабат | Лозана | Цирих

Бацање диска 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:56.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Жене

200 м (ж) 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 21:30.

Ветар +1,3 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

800 м 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 18:10.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

5.000 м 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:30.

Доха | Стокхолм | Јуџин | Лондон | Брисел

100 м препоне 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:52.

Ветар +1,3 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Скок увис 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 20:08.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

Бацање диска (ж) 
Такмичење је одржано 30. маја 2019. године у 18:25.

Стокхолм | Рабат | Бирмингем | Париз | Брисел

Остале дисциплине

10.000 м 
Такмичење је одржано је 30. маја 2019. године у 22:05 часова.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 3. митинга

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2019.